Кубок чемпионов ФИБА Азия — азиатский клубный баскетбольный турнир, являющийся сильнейшим на континенте. Первый турнир был проведен в 1981 году, с 1995 проводится ежегодно.

Победители и призёры

Титулы по клубам

Чемпионы по странам

См. также 
 Кубок чемпионов ЗАБА

Ссылки 
 Официальный сайт FIBA ASIA